het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
 WVV '28, een voetbalclub uit Maastricht
 WVV '34, een voetbalclub uit Hengevelde
 WVV '67, een voetbalclub uit Woensdrecht
 WVV Constantia, een voetbalclub uit Wanroij
 WVV Wageningen, een voetbalclub uit Wageningen
 WVV Wierden, een voetbalclub uit Wierden
 WVV 1896, een voetbalclub uit Winschoten
 Wereldverbond van Vakverenigingen, een aan de Komintern gelieerd samenwerkingsverband.